28-й чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ прошёл в 1997 году в канадском Дартмуте на озере Банук. Были разыграны 26 комплектов наград, в том числе 17 в гребле на байдарках и 9 в гребле на каноэ. По сравнению с предыдущим чемпионатом мира, в программу были добавлены километровые заезды женских одиночек и двоек.

Результаты

Мужчины

Каноэ

Байдарки

Женщины

Байдарки

Медальный зачёт 

|- 
| 1 || align=left |  || 8 || 6 || 2 || 16
|-
| 2 || align=left |  || 9 || 1 || 2 || 12
|-
| 3 || align=left |  || 1 || 6 || 1 || 8
|- 
| 4 || align=left |  || 0 || 4 || 3 || 7
|- 
| 5 || align=left |  || 1 || 2 || 2 || 5
|- 
| 6 || align=left |  || 1 || 2 || 2 || 5
|-
| 7 || align=left |  || 1 || 2 || 2 || 5
|- 
| 8 || align=left |  || 3 || 1 || 0 || 4
|- 
| 9 || align=left |  || 0 || 0 || 3 || 3
|- 
| 10 || align=left |  || 0 || 0 || 3 || 3
|- 
| 11 || align=left |  || 1 || 1 || 0 || 2
|- 
| 12 || align=left |  || 0 || 0 || 2 || 2
|- 
| 13 || align=left |  || 0 || 0 || 2 || 2
|- 
| 14 || align=left |  || 1 || 0 || 0 || 1
|- 
| 15 || align=left |  || 0 || 1 || 0 || 1
|- 
| 16 || align=left |  || 0 || 0 || 1 || 1
|- 
| 17 || align=left |  || 0 || 0 || 1 || 1
|- 
| colspan=2 | Итого || 26 || 26 || 26 ||78
|}

Ссылки 
 Списки чемпионов и призёров по гребле на байдарках и каноэ (1936—2007) 
 Результаты чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ 1997 года 

Чемпионаты мира по гребле на байдарках и каноэ
Чемпионаты мира в Канаде
Спортивные соревнования в Новой Шотландии